

Населені пункти та їхні частини
 Заґуже — село в гміні Цицув Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — село в гміні Любжа Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Заґуже — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Заґуже — село в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Заґуже — село в гміні Вельґомлини Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — село в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — село в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — село в гміні Рава-Мазовецька Равського повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — село в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — село в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — село в гміні Бабіце Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — село в гміні Венява Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — село в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — село в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — село в гміні Корицин Сокульського повіту Підляського воєводства
 Заґуже — село в гміні Неґова Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Заґуже — село в гміні Янув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Заґуже — село в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — село в гміні Лончна Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — село в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — село в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — село в гміні Білоґард Білоґардського повіту Західнопоморського воєводства
 Заґуже — село в гміні Волін Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Заґуже — частина міста Щавниця в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Заґуже — частина міста Румія в Вейгеровському повіті Поморського воєводства
 Заґуже — частина міста Клобуцьк у Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Заґуже — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Заґуже — частина міста Кельців у Свентокшиському воєводстві
 Заґуже — частина міста Далешице в Келецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина міста Познань у Великопольському воєводстві
 Заґуже — частина міста Ястрове в Злотовському повіті Великопольського воєводства
 Заґуже — частина села Серокомля в гміні Серокомля Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — частина села Ліпниця в гміні Рокітно Більського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — частина села Випніха в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — частина села Глоговець (Ґлоґовець) у гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — частина села Будзішевіце в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Заґуже — частина села Воля-Струська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Завада-Лянцкоронська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Здоня в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Красне-Потоцьке в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Кленчани в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Пашин у гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Янкова в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Бжана в гміні Бобова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Плавна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Мшальниця в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Бертовиці в гміні Сулковіце Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Мисьлець у гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Рихвалд у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Лопонь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Керлікувка в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ропа в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Завадка в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Вітановиці в гміні Томіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Домбрувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Старе Рибе в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Стшешин у гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Завада-Ушевська в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Бесьник у гміні Лужна Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Красенець-Старий в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Консьна-Ґурна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ліхвін у гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ґжехиня в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Посадова-Моґільська в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Брусьник у гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ваґановиці в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ліпе в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Ритро в гміні Ритро Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Вільковисько в гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Словікова в гміні Коженна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Рожнув у гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Жендовиці в гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Целіни в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Окоцим у гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Суфчин у гміні Дембно Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Моґіляни в гміні Моґіляни Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Сеправ у гміні Сеправ Мисьленицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Фалькова в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Пшишова в гміні Луковиця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Лентковиці-Кольонія в гміні Радземіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Бесядкі в гміні Ґнойник Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Менцина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Холежин у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Консьна-Дольна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — частина села Сечихи в гміні Длуґосьодло Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — частина села Пяскі в гміні Ґужно Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — частина села Ясенець-Ілжецький-Ґурни в гміні Ілжа Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — частина села Добчин у гміні Клембув Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Заґуже — частина села Маркушова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Коморув у гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Корчина в гміні Корчина Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Ґодова в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Жизнів (Жизнув) у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Пуланкі в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Цешина в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Кобиле в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Ожехувка в гміні Ясениця-Росельна Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Домбрувка в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Поремби-Купенські в гміні Кольбушова Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Майсцова в гміні Дембовець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Ґліник-Середній в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Обойна в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Мала в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Янушковіце в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Воля-Зґлобенська в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Жупава в гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Заґуже — частина села Кельчани в гміні Сейни Сейненського повіту Підляського воєводства
 Заґуже — частина села Мельник у гміні Мельник Сім'ятицького повіту Підляського воєводства
 Заґуже — частина села Харубін у гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства
 Заґуже — частина села Ратово-Пйотрово в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Заґуже — частина села Кідув у гміні Пілиця Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Заґуже — частина села Домброва в гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Тарчек у гміні Павлув Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Медзяна-Ґура в гміні Медзяна Ґура Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Нові Каниці в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Воля-Мурована в гміні Сіткувка-Новіни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Добеславиці в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Більчув у гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Цишиця-Дольна в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Ґалензиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Бардо в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Дуранув у гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Завада в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Хожева в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Тополя в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Юдаше в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Хотель-Червоний в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — частина села Коморув у гміні Мікстат Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Москожев Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — колонія в гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Заґуже — осада в гміні Ліся Ґура Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Заґуже — осада в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки